Томская митрополия — митрополия Русской православной церкви, образованная в пределах Томской области.

Основана решением Священного Синода Русской православной церкви от 12 марта 2013. Главой митрополии назначен правящий архиерей Томской епархии.

Митрополиты 
 Ростислав (Девятов) (с 12 марта 2013)

Состав митрополии 
Митрополия включает в себя две епархии:

 Томская епархия

 Колпашевская епархия

Примечания 

 
Митрополии Русской православной церкви
Появились в 2013 году в России